Mоже да се отнася за:

 С огън и меч - полски роман от Хенрик Сенкевич
 С огън и меч - полски исторически филм от 1962 г
 С огън и меч - полски исторически филм от 1999 г
 С огън и меч - полски исторически сериал от 2000 г